Татьяна Васильевна Абалакина (20 октября 1944, Москва, СССР) — советская и российская художница-постановщица.

Биография 
Родилась 20 октября 1944 года в Москве. Училась на курсах рисунка и живописи при институте имени В. И. Сурикова, параллельно с этим училась в художественной школе № 2 Краснопресненского района Москвы. В 1971 году поступила в ГПИ имени В. И. Ленина, которую она окончила в 1976 году. Будучи студенткой ГПИ, в 1969 году устроилась на работу на киностудию «Союзмультфильм», где сначала являлась ученицей прорисовщика, а затем и прорисовщицей. В 1973 году перешла на работу на киностудию «Мульттелефильм», где сначала работала ассистенткой художника, а с 1978 года художницей-постановщицей. Последний мультфильм, где она являлась художницей-постановщицей, был выпущен в 1994 году, после этого произошёл крах отечественной мультипликации и она до 1997 года занималась внутренней работой киностудии, а после краха киностудии с 1997 года занимается иллюстрацией детских книг.

Фильмография

Художница-постановщица 
 1979 — Трям! Здравствуйте!
 1982 — Филипок
 1992 — Капитан Пронин — внук майора Пронина

Ассистент 
 1975 — Кошки-мышки
 1981 — Мама для мамонтёнка

Художница 
 1974 — Приключения Мюнхаузена. Павлин
 1981 — Телевизор кота Леопольда
 1982 — День рождения Леопольда
 1982 — Бюро находок

Литература 
 С. В. Капков. Энциклопедия отечественной мультипликации.— М.: Алгоритм, 2006.— 816 с.: ил

Ссылки 

Родившиеся в Москве
Художники-постановщики по алфавиту
Иллюстраторы детской книги
Художники-постановщики СССР
Художники-постановщики России